Llista de masies i altres construccions relacionades del sud-oest de la Garrotxa (municipis d'Argelaguer, Besalú, Castellfollit de la Roca, Mieres, Sant Aniol de Finestres, Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca, Sant Joan les Fonts i Santa Pau) ordenades per municipi.

Vegeu també 
 Llista de monuments de la Garrotxa

 Sudest
Garrotxa Sudest